Molekulska formula -{C17H27NO3}- se može odnositi na:

 Embutramid
 Pramokain
 Nonivamid
 Nordihidrokapsaicin